Solaja ima više značenja:
 Solaja (Firenca)
 Solaja (Sijena)